

Codici 
 SFQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Şanlıurfa (Turchia)

Informatica 
 Stochastic Fairness Queueing – algoritmo per lo scheduling